Raimundo Pereira de Castro — sindicalista brasileiro
 Raimundo Antônio de Macêdo — político e médico brasileiro
 Raimundão (terra indígena macuxi) — terra indígena macuxi localizada no estado de Roraima, Brasil
 Estádio Municipal Raimundão — estádio de futebol localizado na cidade de Barra do Bugres, no estado do Mato Grosso, Brasil

Desambiguações de antropônimos